«Новогодняя ночь» — советский рисованный мультипликационный фильм, который сняли в 1948 году режиссёры Ольга Ходатаева и Пётр Носов на киностудии «Союзмультфильм». Первый советский новогодний мультфильм послевоенного времени. Леший здесь служит главным антагонистом в данной истории.

Образ Деда Мороза позаимствован из довоенного мультфильма «Дед Мороз и серый волк».

Сюжет 
Остаются считанные дни до Нового года. Дед Мороз отправляется за ёлкой в лес. Там он встречает Лешего, с которым у них затевается спор, что лучше: ковёр-самолёт или реальный самолёт. В итоге Леший, конечно, проигрывает, так как он отстал от жизни и за это он собственноручно доставляет детишкам самую красивую ёлку с золотистыми шишками.

Создатели 
 Сценарий и постановка Ольги Ходатаевой и Петра Носова
 Стихи Михаила Вольпина
 Художник — Пётр Носов
 Композитор — Григорий Лобачёв
 Оператор — Михаил Друян
 Звукооператор — С. Ренский
 Технический ассистент — К. Апестина
 Ассистент по монтажу — А. Фирсова
 Художники-мультипликаторы: Елена Хлудова, Лидия Резцова, Лев Попов, Николай Фёдоров, Татьяна Фёдорова, Лев Позднеев, Наил Драгунов, Анатолий Бирулин, Лев Жданов, Мстислав Купрач
 Художники декораторы: Н. Верещагина, Н. Холмогорцев
 Директор картины — Н. Цофнас
 Роли озвучивали:
 Георгий Милляр — Леший (нет в титрах),
 Валентина Сперантова — Новый год (нет в титрах)

Видеоиздания 
Мультфильм многократно переиздавался на видео-кассетах VHS (1980-е — 2000-е гг.) и DVD (с 2000-х гг.) в сборниках мультфильмов: «Когда зажигаются ёлки» (дистрибьютор «Союз»), «Сказки дедушки Мороза», сборник № 5, «В гостях у сказки. Выпуск 2» (дистрибьютор «Крупный план»).

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1948 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Ольги Ходатаевой
Мультфильмы Петра Носова
Новогодние мультфильмы СССР